Turland kan som auktorsförkortning betyda:

 Nicholas Turland
 Nicholas J. Turland

Robotskapade auktorsförkortningar